Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Radomír Vašek che ha battuto in finale Albert Portas 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Albert Portas (finale)
 Hicham Arazi (primo turno)
 Karim Alami (primo turno)
 Gilbert Schaller (primo turno)

 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Patrik Fredriksson (quarti di finale)
 Fernando Vicente (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1997